Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 1999 года по версии журнала Forbes (The World's Richest People 1999).

Лидеры списка

Примечания

Ссылки 
 World's Richest People 1999.

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры